Пыкарваам  — топоним (тип: потамоним) в России.

Чукотский автономный округ 
 Пыкарваам — река, левый приток р. Малый Кенкут, координаты 62°29' с. ш. 178°59' в. д., код ГКГН 598923.
 Пыкарваам — река, левый приток р. Правый Ванакваам, координаты 66°38' с. ш. 172°53' в. д., код ГКГН 786229.
 Пыкарваам — река, верхнее течение р. Элергытгыпэльгываам, координаты 66°45' с. ш. 174°48' в. д., код ГКГН 156832.
 Пыкарваам — река, левый приток р. Эльгыкаквын, координаты 68°15' с. ш. 172°44' в. д., код ГКГН 785171.
 Пыкарваам — гора, западнее хр. Пэкульней, юго-западнее г. Створная, координаты 66°41' с. ш. 175°01' в. д., код ГКГН 784319.
 Пыкарваам — река, левый приток р. Ынпынэвкууль, координаты 65°33' с. ш. 176°20' в. д., код ГКГН 783158.
 Пыкарваам — река, левый приток р. Ваамчергыргын, координаты 65°47' с. ш. 179°36' в. д., код ГКГН 766294.
 Пыкарваам — река, левый приток р. Мейныльвегыргын, координаты 63°23' с. ш. 177°49' в. д., код ГКГН 766325.
 Пыкарваам — река, впадает в лагуну Пыкаркуйым Анадырского залива Берингова моря, координаты 63°31' с. ш. 178°41' в. д., код ГКГН 558327.
 Пыкарваам — река, левый приток р. Левый Олой, координаты 65°04' с. ш. 164°58' в. д., код ГКГН 783192.

См. также 
 Пыкарваамкай